geografie
Gallia Belgica, het noordelijk deel van Gallië,onder de Romeinen verdeeld in:
Belgica Prima
Belgica Secunda
Belgica, de Latijnse benaming voor de Lage Landen, vanaf de 15e eeuw in gebruik
Na de splitsing sprak men van:
Belgica Foederata, de federale Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (Noordelijke Nederlanden)
Belgica Regia, de koninklijke Zuidelijke Nederlanden
Vanaf dezelfde periode sprak men in het Latijn ook van:
Leo Belgicus, de Nederlandse leeuw
Nova Belgica, Nieuw-Nederland
Lingua Belga, de Nederlandse taal
Later werd deze naam steeds meer toegespitst op de Zuidelijke Nederlanden, vanaf 1830 onafhankelijk als België
NB Aan 'Belgica' verwante namen worden onder andere gebruikt in het Spaans en Portugees (Bélgica).

mobiliteit
Belgica (schip, 1884),een Belgisch onderzoeksschip
Belgica (schip, 1984),een Belgisch onderzoeksschip
Belgica (schip, 2021),een Belgisch onderzoeksschip
Belgica (automerk), Belgisch automerk uit Zaventem
Belgica (metrostation), Brussels metrostation

varia
Belgica (appel), een appelras
Belgica (geslacht), een muggengeslacht uit de familie van de Dansmuggen (Chironomidae)
Belgica IPA, een Belgisch biermerk
Belgica (film), een Belgische film uit 2016
 Belgica (soundtrack), de soundtrack van de film